Мирпур — может означать:

 Мирпур — город в Пакистане,
 Мирпур — город в Бангладеш,
 Мирпур — подокруг в Бангладеш.

См. также 
 Мирпур-Хас